Betti je priimek več oseb: 
 Emilio Betti, italijanski pravnik, filozof in teolog   
 Umberto Betti, italijanski rimskokatoliški kardinal